Списък на всички герои в сериала Защитниците по хронологичен ред, излъчван по американската кабелна телевизия Netflix.

Главни Герои

От първи сезон 

Защитниците
Сериали от Киновселената на Марвел